Бернард Вудворд: Вудворд, Бернард Болингброк (1816—1869) — библиотекарь и хранитель гравюр и рисунков в Виндзорском замке.
 Вудворд, Бернард Бархам (1853—1930) — английский малаколог.
 Вудворд, Бернард Генри (1846—1916) — австралийский натуралист.